116 může být

 116 (číslo) – číslo
 116 – rok
 116 př. n. l. – rok
 silnice II/116 – silnice II. třídy na trase Nový Knín – Beroun – Lány
 STS-116 – let raketoplánu Discovery